Содоль Ірина Василівна — заслужений працівник освіти України.
 Содоль Петро (* 1935) — дослідник історії УПА, співробітник видавничого комітету «Літопис УПА».
 Содоль Юрій Іванович (* 1970) — український військовий, командир 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, полковник.
 Зілинський-Содоль Петро (* 14 липня 1893, Вирва Радомисльського повіту — сучасний Радомишльський район — † 18 травня 1987, Олбані, штат Нью-Йорк, США) — український військовик, полковник УНР в екзилі.

Примітки 

Прізвища